Kungariket Albanien kan avse:

Kungariket Albanien (medeltiden) – ett kungarike 1272–1268
Kungariket Albanien (1928–1939) – konstitutionell monarki i Albanien under Ahmet Zogu
Kungariket Albanien (1939–1943) – ett protektorat under Kungariket Italien under den italienska ockupationen
Kungariket Albanien (1943–1944) – en de jure självständig republik mellan år 1943 och 1944 under den tyska ockupationen

Se även
Furstendömet Albanien – 1914–1917 och 1920–1925